Giovanni Simonelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.
 Giovanni Simonelli – sceneggiatore e regista italiano.